Саввич — славянская фамилия:
 Саввич, Александр Сергеевич (1865—1951) — русский генерал, герой Первой мировой войны.
 Саввич, Павел Сергеевич (1857—после 1917) — генерал от инфантерии, киевский губернатор, член Военного совета.
 Саввич, Сергей Сергеевич (1863—1939) — русский военный деятель, генерал от инфантерии, генерал-адъютант.

См. также